Verdensmesterskaberne i badminton 2011 var det 19. VM i badminton. Mesterskabet blev arrangeret af Badminton World Federation (BWF) og blev spillet i Wembley Arena i London, Storbritannien i perioden 8. – 14. august 2011.

Der blev kinesisk sejr i alle rækkerne, herunder til andenseedede Lin Dan i herresingle og ligeledes andenseedede Wang Yihan i damesingle.

Medaljevindere

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen har deltagelse af 64 spillere.

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af 48 spillere.

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tournament Software – Yonex BWF World Championships 2011

Noter 

2011
Badminton i 2011